Tadeusz Kuczyński (1890–1945) – chemik
 Tadeusz Kuczyński (ur. 1951) – profesor nauk przyrodniczych, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 Tadeusz Kuczyński (ur. 1952) – prawnik, wykładowca, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 Tadeusz Kuczyński – muzyk, członek grupy Izrael